Нэ́нси Кэ́мпбелл Ка́ртрайт (; род. 25 октября 1957) — американская актриса, комедиант и актриса озвучивания. Стала знаменитой благодаря роли Барта Симпсона в мультсериале «Симпсоны», также в этом мультсериале она озвучивает Ральфа Виггама, Нельсона Манца, Тодда Фландерса и Керни, а также издаёт звуки за Мэгги Симпсон.

Биография

Детство, юность, карьера до 1987 года 
Родилась 25 октября 1957 года в небольшом городке Кеттеринг, пригороде Дэйтона в штате Огайо. В семье Фрэнка и Мириам Картрайтов она была четвёртой из шести детей.

В возрасте 10 лет заняла первое место на детском конкурсе, выступив с рассказом Киплинга «Отчего у верблюда горб». В 12 лет была приглашена в «Summer Youth Theatre Company» — студенческую труппу, гастролирующую по штату со своими мюзиклами.

С 1976 по 1978 год посещала университет Огайо, где изучала межличностные отношения.

В 1978 году Нэнси переехала в Лос-Анджелес. Закончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где обучалась театральному искусству.

В 1979 году произошло очень важное событие в карьере Картрайт — её демонстрационная кассета попала на студию «Ханна-Барбера» и её пригласили на кастинг к мультфильму «Богатенький Рич». Роль Глории Глэд в этом проекте стала её первой работой в озвучивании. В этот период огромную роль в жизни актрисы сыграл актёр Доуз Батлер, впоследствии она неоднократно называла его своим кумиром и учителем.

В 1983 году она получила свою первую кинороль — сыграла Этель в фильме «Сумеречная зона» («Twilight Zone: The Movie»). А в 1985 году она сыграла небольшую роль в историко-приключенческом фильме Пола Верховена «Плоть и кровь».

Озвучила таких мультипликационных героев как:
 Чаки Финстер, мультсериалы «Ох уж эти детки» и «Детки подросли»
 Руфус, мультсериал «Ким Пять-с-плюсом»
 Глория Глэд, проект «Шоу Богатенького Рича» («The Richie Rich Show») студии «Ханна-Барбера»
 Марго Шерман, мультсериал «Критик» («The Critic»)
 Собака Ясноглазка (Bright Eyes) в мультсериале «Щенячьи истории» («Pound Puppies»)
 Дафни Гилфин, мультсериал «Snorks»
 «Плоский» Фредди Фендер («Flat» Freddy Fender) и Гильда Госсип (Gilda Gossip, в переводе фамилия означает «сплетница, болтунья»), мультсериал «Galaxy High»
 и других.

Эпоха «Симпсонов» 
В 1987 году актриса прослушивалась на роль Лизы Симпсон для анимационных заставок «Шоу Трейси Ульман», но в итоге больше подошла для роли Барта, на которую пробовалась Ярдли Смит, и актрисы поменялись ролями. Именно роль 10-летнего сорванца прославила актрису: в 1992 году она получила «Эмми» (за серию «Separate Vocations»), а в 1995 — «Эмми» за озвучивание этого персонажа. В 2000 году она написала автобиографию «My Life as a 10-Year-Old Boy» («Моя жизнь в качестве десятилетнего мальчишки»), книга стала бестселлером и по ней даже была поставлена пьеса в 2004-м (в отличие от книги, особого успеха не имела).

В июле 1989 года стала приверженкой учения саентологии.

В 2000 году основала собственную анимационную компанию Sportsblast; наиболее известный проект — «The Kellys». Также работала над озвучиванием мультфильма «Kim Possible».

Разведена, имеет двоих детей.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нэнси Картрайт

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся 25 октября
Актрисы озвучивания США
Женщины-комедианты
Выпускники Университета Огайо
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе